El término Hocico puede referirse a:

 el hocico de un animal, la protuberancia donde se sitúan mandíbula, boca, y nariz en algunos animales;
 la probóscide, un apéndice alargado dependiente de la cabeza de algunos animales;
 la banda Hocico, banda mexicana de música industrial.